Die Metropolregion Umuarama, , ist eine Metropolregion im brasilianischen Bundesstaat Paraná. Sie wurde am 24. August 2012 durch Ergänzungsgesetz Nr. 149 eingerichtet und hat ihren Sitz in der Stadt Umuarama. Sie besteht aus 24 Städten (Municípios).

Demografie und Ausdehnung 

Bei einer Fläche von rund 11.926 km² (2016) hatte sie eine Bevölkerungszahl von 315.074 Einwohnern (Schätzung Juli 2017), was einer Bevölkerungsdichte von 26 Einwohner pro km² entspricht.

Einzelnachweise 

Paraná
Umuarama
Gegründet 2012